Howard County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Howard County, Arkansas
 Howard County, Indiana
 Howard County, Iowa
 Howard County, Maryland
 Howard County, Missouri
 Howard County, Nebraska
 Howard County, Texas